Артемий Волынский: Волынский, Артемий Степанович (1627—1684) — русский стольник и воевода.
 Волынский, Артемий Петрович (1689—1740) — русский государственный деятель и дипломат.